USS Richmond je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Richmond (1798) 
 USS Richmond (1860) 
 USS Richmond (CL-9)

Richmond